The Sunshine Project fue una ONG internacional dedicada a defender las prohibiciones contra la guerra biológica y, en particular, a prevenir el abuso militar de la biotecnología . Fue dirigida por Edward Hammond.

Con oficinas en Austin, Texas, y Hamburgo, Alemania, el Proyecto Sunshine trabajó exponiendo investigaciones sobre armas biológicas y químicas. Por lo general, accedió a documentos bajo la Ley de Libertad de Información y otras leyes de registros abiertos, publicando informes y alentando acciones para reducir el riesgo de una guerra biológica. Hizo un seguimiento de la construcción de instalaciones de laboratorio de alta contención y las actividades de doble uso del programa de biodefensa de EE. UU. Otro enfoque fue documentar la investigación y el desarrollo patrocinados por el gobierno de armas incapacitantes " no letales ", como el químico utilizado por Rusia para poner fin a la crisis de los rehenes en el teatro de Moscú en 2002. El Proyecto Sunshine también participó activamente en las reuniones de la Convención de Armas Biológicas, el principal tratado internacional que prohíbe la guerra biológica.

Se publicó un anuncio en el sitio web de The Sunshine Project, "A partir del 1 de febrero de 2008, Sunshine Project suspenderá sus operaciones", debido a la falta de fondos. Su sitio web permaneció en línea durante algún tiempo después de esta fecha y podría usarse como un archivo de sus actividades y publicaciones desde 2000 hasta 2008. Sin embargo, a partir de octubre de 2013, el sitio web de Sunshine Project ha estado fuera de línea.

Seguridad de las armas biológicas 
The Sunshine Project Biosafety Bites (v.2) #14 6 de junio de 2006

enlaces externos 

  El sol se pone en el proyecto Sunshine

Guerra biológica